

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Miejscowości podstawowe

 Integralne części miejscowości

Inne miejscowości 
 Józefów (Josefov) – dzielnica Pragi
 Józefów (Josypówka, Józefówka) – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon radziechowski
 Józefów – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie chojnickim

Gminy i gromady 
 Józefów – gmina miejska w pow. otwockim, woj. mazowieckim
 gmina Józefów – gmina miejsko-wiejska w pow. biłgorajskim, woj. lubelskim
 gmina Józefów nad Wisłą (do końca 2003 r. jako gmina Józefów) – gmina miejsko-wiejska w pow. opolskim, woj. lubelskim
 gmina Józefów – dawna gmina wiejska w pow. warszawskim/miejsko-uzdrowiskowym Otwock, woj. warszawskim
 Józefów – gromada w powiecie biłgorajskim
 Józefów – gromada w powiecie lubelskim
 Józefów – gromada w powiecie wołomińskim

Kolej 
 Józefów – przystanek kolejowy w Józefowie

Zobacz też 
 Józefówek
 Józefów nad Wisłą, Józefów Duży, Józefów Guzowski, Józefów Ochelski, Józefów Widawski, Józefów Witowicki, Józefów-Kolonia, Józefów-Pociecha, Nowy Józefów.

Linki zewnętrzne